Александър Филипов може да се отнася за:

 Александър Филипов (революционер) (1881 – ?), български революционер, войвода на ВМОРО;
 Александър Филипов (критик) (1895 – 1940), български литературен критик и преводач
 Александър Филипов (генерал), руски генерал
 Александър Филипов (художник), български художник, илюстратор и дърворезбар
 Александър Филипов (педагог), български педагог